Matschiner ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Matschiner (1935–2022), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Stefan Matschiner (* 1975), österreichischer Sportmanager